

Pessoas 
 Benjamín Rojas - é um cantor e ator argentino.
 Clara Rojas - advogada colombiana, candidata à vice-presidência de Ingrid Betancourt para as eleições presidenciais de 2002.
 Juan Pablo Rojas Paúl - presidente da Venezuela de 2 de julho de 1888 a 19 de março de 1890.
 Ricardo Rojas - escritor, historiador da literatura e crítico literário argentino.

Futebolistas 
 Darío Rojas - ex-futebolista boliviano, nascido na Argentina, que jogava como goleiro.
 Roberto Rojas - ex-futebolista chileno, que atuava como goleiro.
 Rodrigo Rojas - futebolista paraguaio que atua como meia

Localidades

Rojas (Espanha) - município da Espanha na província de Burgos, Castela e Leão.

Rojas (partido) - um partido (município) da província de Buenos Aires, na Argentina.

Cristóbal Rojas - município da Venezuela localizado no estado de Miranda.
 Rojas (Venezuela) - um município da Venezuela localizado no estado de Barinas.

Outros 
 Rojas (partido)

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos